Dugesia notogaea és una espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça del nord de Queensland, Austràlia.

Descripció 
Els espècimens vius d'aquesta espècie poden arribar als 15 mm de longitud i 4 mm d'amplada. El cap té una forma triangular no gaire pronunciada, amb dues aurícules sense pigmentar. La faringe està situada a la meitat del cos i està despigmentada. La papil·la peniana de D. notogaea és allargada i punxeguda.

Caràcters diagnòstics 
El conducte ejaculador és acentral i s'obre de manera terminal a la punta de la papil·la peniana, la vesícula seminal intrabulbar i el diafragma estan connectades per un conducte ben desenvolupat, els ovaris s'obren asimètricament al canal de la bursa, i presenten ovaris hiperplàsics.

Filogènia 
D. notogoea està emparentada amb espècies de Dugesia de l'Àsia.

Arbre filogenètic obtingut per Lázaro i col·laboradors l'any 2009:

Referències

Enllaços externs 
 D. notogaea a la base de dades "Turbellarian taxonomic database" 

Notogaea